Eugenio – antroponimo maschile
 Eugenio di Beauharnais – principe francese
 Eugenio d'Asburgo-Teschen – generale austriaco, arciduca d'Austria e principe d'Ungheria e di Boemia
 Eugenio di Svezia – principe di Svezia e Norvegia e duca di Närke
 Eugenio (carattere) – carattere tipografico usato dal quotidiano cartaceo Repubblica

Pagine correlate 

Papa Eugenio
Sant'Eugenio
Eugenio di Savoia (disambigua)
Eugenia (disambigua)